Álvaro Dávila y Pérez de Grandallana (1832-1887), VIII Marqués de Villamarta-Dávila, VIII Marqués de Mirabal y IX Conde de Villafuente Bermeja, caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica, caballero de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, Caballero Veinticuatro de Jerez de la Frontera, (Jerez de la Frontera, 10 de octubre de 1832 - Jerez de la Frontera, 8 de agosto de 1887) fue un aristócrata español perteneciente al linaje de los Dávila de Jerez de la Frontera, antigua familia que se encuentra presente en Jerez desde su repoblación en tiempos de Alfonso X El Sabio.

Biografía 

Bautizado en la Parroquia de San Lucas de Jerez de la Frontera el 10 de octubre de 1832 y fallecido el 8 de agosto de 1887 en Jerez de la Frontera.

Casó el 23 de febrero de 1863 en la parroquia de San Miguel de Jerez de la Frontera con Francisca de Caracciolo de Ágreda y Balleras, descendiente del Antiguo e Ilustre Solar de Tejada. Francisca era bisnieta de Simón de Ágreda y Martínez de Cabezón, Señor Divisero del Solar de Tejada, próspero comerciante, que junto a su hermano el I Conde de Casa de Ágreda, fundó las Escuelas Gratuitas de San Román de Cameros, villa de la cual eran naturales. Tuvieron como hijos a:

 Álvaro Dávila de Ágreda, IX Marqués de Villamarta-Dávila.
Gonzalo Dávila de Ágreda, IX Marqués de Mirabal.
Sancho Dávila de Ágreda, X Conde de Villafuente Bermeja.
 Josefa Dávila de Ágreda, Condesa consorte del Moral de Calatrava.
 Enriqueta Dávila de Ágreda.

Ancestros de Álvaro Dávila y Pérez de Grandallana, Marqués de Villamarta-Dávila

Sucesión 

Álvaro distribuyó sus tres títulos entre sus tres hijos varones sucediendo en el Marquesado de Villamarta-Dávila Álvaro Dávila de Ágreda, en el Marquesado de Mirabal, Gonzalo Dávila de Ágreda y en el Condado de Villafuente Bermeja Sancho Dávila de Ágreda.

Véase también 

 Marquesado de Villamarta-Dávila

 Marquesado de Mirabal

 Condado de Villafuente Bermeja

Fuentes 

 Herrera y Hume, Fernando; Rivero y Camacho, Tomás. Estudio Genealógico de una Familia Andaluza: Los Dávila de Jerez de la Frontera.

Marquesado de Villamarta-Dávila
Marquesado de Mirabal
Casa de Dávila
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica